Бардуа () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители:

 Бардуа, Каролина (1781—1864) — немецкая художница и салонистка.
  (1798—1865) — немецкая писательница, поэтесса, певица, учительница пения, драматург и салонистка.